Poptún kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Poptún, kommun i Petén, 
 Poptún (kommunhuvudort i Guatemala), Petén,